Хофштадтер (Hofstadter) — фамилия.

  (1910—1989) — американский философ.
 Хофштадтер, Дуглас (род. 1945) — американский физик и информатик, сын Роберта Хофштадтера.
 Хофстедтер, Ричард (1916—1970) — американский историк.
 Хофштадтер, Роберт (1915—1990) — американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1961).